Haora (stad); stad in de Indiase staat West-Bengalen
Haora (district); district in de Indiase staat West-Bengalen